Haisch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Haisch (1901–1969), bayerischer Politiker
 Hermann Haisch (1938–2019), bayerischer Politiker
 Stephan Haisch (* 1967), Flottillenadmiral der Deutschen Marine